Gàbia com a habitacle especial per a animals
 Gàbia (vela)
 Gàbia de Faraday